Svarte Petter kan syfta på:

 Svarte Petter (kortspel) – ett kortspel och därifrån uttycket att "bli sittande med Svarte Petter", att ha något (oftast någon tillgång kopplat till förpliktelser eller annat ansvar) som man inte vill ha och inte kan göra sig av med
 Svarte Petter (seriefigur) – en fiktiv figur i Musse Piggs universum
 Zwarte Piet – nederländsk och belgisk folkloristisk karaktär
 Johan "Svarte Petter" Holmström - en beryktad brottsling och välkänd i svensk massmedia
 Svarte-Petter – ett noaord i svenskan för djävulen